Verònica Ahufinger Breto és una científica que va néixer l’any 1984 a Espanya. Ha investigat sobre les propietats mecàniques quàntiques i dels diferents comportaments quàntics dels àtoms a temperatures de zero graus kelvin o menys. En el seu llibre Ultracold Atoms in Optical Lattices: Simulating quantum many-body Systems ens introdueix conceptes i mètodes bàsics i s’enfoca en la física dels diferents gasos existents. Ahufinger també ha investigat sobre simuladors de computadores quàntiques i la física dels camps de xarxa artificial amb gasos ultrafreds.  

Des del 2010 és professora associada al Departament de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'any 2002, després de llicenciar-se en física a la UAB, va aconseguir una beca Marie Curie per estudiar a la Universitat de Leibniz a Hannover, Alemanya. Del 2005 al 2010, va ser investigadora a la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats. Els últims anys ha estat treballant en controls de graus d'ones de matèria i en l'ús d'àtoms ultrafreds en xarxes òptiques com a simuladors quàntics.

Té fins a 62 publicacions i més de 2.600 citacions. És juntament amb M. Lewenstein i A. Sanpera autora del llibre Ultracold atoms in optical lattices: simulating quantum many body physics, Oxford University Press 2012. Com a professora, ha supervisat quatre tesis doctorals de física, 10 tesis de màsters i 23 treballs finals de grau. Del 2011 al 2014 va ser coordinadora acadèmica del grau de física i dels doble graus de física i matemàtiques i física i química a la Universitat Autònoma de Barcelona. Del juny del 2014 al setembre del 2016, va ser vicedegà de la Facultat de Ciències de la mateixa UAB. Del juliol del 2016 al juliol del 2018, va ser col·laboradora científica de l'Agència Estatal d'Investigació.

Publicacions i investigacions  
 Ahufinger Breto, Verònica (2012). Ultracold Atoms in Optical Lattices: Simulating quantum many-body Systems
 Ahufinger Breto, Verònica (2021). Investigació sobre dispositius d’ones de matèria i per a les tecnologies quàntiques.
 Ahufinger Breto, Verònica (2018). Transport quàntic en potències en anell: des d’àtoms individuals fins a gasos amb interaccions
 Ahufinger Breto, Verònica (2014). Manipulacions d’ones de matèria en potencials òptics
 Ahufinger Breto, Verònica (2021). Simulació quàntica i enginyeria de models topològics amb plataformes atòmiques i fotòniques
 Ahufinger Breto, Verònica (2008). Control del caos i efectes de coherència atòmica en làsers
 Ahufinger Breto, Verònica (2002). Làsers sense inversió i altres efectes de coherència atòmica
 Ahufinger Breto, Verònica (2005). Òptica no lineal: control coherent de les propietats del mitjà
 Ahufinger Breto, Verònica (2008). Informació quàntica i temes afines II: estimació, entrellaçament i similars
 Ahufinger Breto, Verònica (2008). Control coherent de sistemes òptics quàntics: aplicacions a la informació quàntica
 Ahufinger Breto, Verònica (2011). Emmagatzematge d’informació quàntica de banda ampla en metamaterials fotònics
 Ahufinger Breto, Verònica (2010). Informació quàntica i coherència quàntica amb àtoms neutrals i microestructures òptiques
 Ahufinger Breto, Verònica (2012). Control coherent de sistemes òptics quàntics
 Ahufinger Breto, Verònica (2011). Tecnologia de la informació òptica quàntica
 Ahufinger Breto, Verònica (2008). Mescles bose-fermi atòmiques ultrafredes en xarxes òptiques i sistemes de desordres
 Ahufinger Breto, Verònica (2007). Difusió de la llum per ones de matèria

Bibliografia 
 Universitat Autònoma de Barcelona, perfil personal. https://portalrecerca.uab.cat/en/persons/veronica-ahufinger-breto-7
 SPIE https://spie.org/about-spie/advocacy/women-in-optics/veronica-ahufinger?SSO=1

Físics espanyols
Alumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona